Kim Long (Châu Đức)
Kim Long (hymneschrijver), Vietnamees priester